ÖFF ist die Abkürzung für:

 Österreichische Freiheitsfront, eine in Belgien während des Zweiten Weltkrieges aus österreichischen und deutschen Flüchtlingen bestehende kommunistisch dominierte Widerstandsbewegung
 Österreichischer Forstfachverband – Verband der Forstwarte
 Österreichischer Filmförderungsfonds

Siehe auch:
 Öff! Öff! (* 1964), deutscher Aussteiger, Waldmensch und Mitbegründer der Schenkerbewegung

Abkürzung